Эль-Гарбия (от араб. «аль-гарб» — «запад») может означать:

 Гарбия (мухафаза) — мухафаза Египта.
 Эль-Гарбия — до 2017 года название региона Эд-Дафра в ОАЭ.
 Арб — село на острове Гоцо.
  (т. е. запад Аль-Андалуса) — название Португалии в составе так называемой «мусульманской Испании».
 Алгабрия — средневековое название Португалии.
 Алгарви — регион в южной Португалии.
 Гарб-Шрарда-Бени-Хсен — бывшая область Марокко.

См. также 
 Абу-Грейб
 Гарби